Wisser ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Wisser (* 1969), deutsche Rechtsanwältin und Sportfunktionärin
 Claus Wisser (* 1942), deutscher Unternehmer und Kunstmäzen
 Daniel Wisser (* 1971), österreichischer Schriftsteller und Musiker
 Friedrich Wisser (1834–1896), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Gernot Wisser (* 1956), österreichischer Ordensgeistlicher und Architekt
 Haimo Wisser (1952–1998), Komponist, Musiker und Sprachspieler
 Maria Wisser (* ca. 1964), US-amerikanische Bahnradsportlerin
 Richard Wisser (1927–2019), deutscher Philosoph
 Wilhelm Wisser (1843–1935), Gymnasialprofessor und Mundartforscher

Siehe auch:

 Wiser
 Wissler